KY peut faire référence à :
 Kentucky, un des États des États-Unis,
 Îles Caïmans :
 selon les codes internet : .ky,
 selon le code ISO 3166-1, code alpha 2 ;
 Kappa Psi, une fraternité étudiante américaine ;
 K-Y Jelly, une marque de lubrifiant.

Ky peut faire référence à :
 Nguyen Cao Ky (1930-2011), un général vietnamien puis plus tard Président du Sud-Vietnam ;
 -ky (1938-), pseudonyme d'Horst Bosetzky, écrivain, sociologue et enseignant allemand ;
 Ky Kiske, un personnage de Guilty Gear ;
 Kirghiz (langue), selon la norme ISO 639, code alpha-2 ;
 Ky, nom de plume utilisé par Renée Dunan.